Il termine Death metal, oltre a riferirsi a un sottogenere dell'Heavy metal, può riferirsi anche a:

Fumetti 
 Death Metal – personaggio dell'universo Marvel

Musica 
 Death Metal – split album di Helloween, Running Wild, Hellhammer e Dark Avenger
 Death Metal – album in studio dei Dismember del 1997